Schackenau ist ein deutscher Ortsname:
 Schackenau, 1943 bis 1945 (von 1939 bis 1943 Scheckenau), Dorf im Landkreis Ostrowo, Watheland, seit 1945: Czekanów (Ostrów Wielkopolski), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Schackenau, 1938 bis 1946 (bis 1936 Szacken, 1936 bis 1938 Schacken), Dorf im Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Lipowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland